Norup (plaats), plaats in de Deense regio Noord-Jutland
Norup (parochie), parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Nordfyns

Zie ook 
Nørup (doorverwijspagina)